Судице могу бити:

 Судице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Судице (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Судице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република